Delphi (,  meist Delfi) steht für:
 Delphi, antike Stätte des Orakel von Delphi und Ausgrabungsstätte

Delphi ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Delphi (Indiana), Ort im Carroll County, Indiana
 Delphi (Ohio), Ort im Huron County, Ohio
 Delphi (Pennsylvania), Ort im Montgomery County, Pennsylvania
 Delphi (Washington), Ort im Thurston County, Washington
 Delphi (West Virginia), Ort im Nicholas County, West Virginia

in Irland:
 Delphi (Irland), Ortschaft im County Mayo

Delphi steht im weiteren Sinn für:
 Delphi-Methode, Datenerhebungsmethode aus der Technikfolgenabschätzung und aus der Marktforschung
 Delphi Automotive, US-amerikanischer Automobilzulieferer, inzwischen in Aptiv umbenannt
 Embarcadero Delphi (früher Borland Delphi), eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für Object Pascal unter Windows, Android, iOS und Linux
 Delphi Falls (New York)
 The Delphi Language, eine Programmiersprache, siehe Object Pascal
 Experiment am Large Electron-Positron Collider des CERN
 (73769) Delphi, einen Asteroiden

im NRHP gelistete Objekte:
 Delphi Baptist Church, in Delphi Falls, New York, ID-Nr. 79001610
 Delphi City Hall, in Delphi, Indiana, ID-Nr. 98001525
 Delphi Courthouse Square Historic District, in Delphi, Indiana, ID-Nr. 10000120
 Delphi Lime Kilns, in Delphi, Indiana, ID-Nr. 02000693
 Delphi School, in Olympia, Washington, ID-Nr. 90001075
 Delphi Village School, in Delphi Falls, New York, ID-Nr. 86001152

Siehe auch:
 Kino Delphi
 Delfi